Huggins ima več pomenov.

Osebnosti 
 Bob Huggins (*1953), ameriški košarkarski trener.
 Charles Brenton Huggins (1901—1997), kanadsko-ameriški zdravnik in fiziolog, nobelovec.
 Godfrey Martin Huggins (1883—1971),prvi Marvernski vikont, rodezijski politik in zdravnik.
 John Huggins (1945—1969), ameriški borec za državljanske pravice in politični aktivist stranke Črnih panterjev.
 Margaret Lindsay Huggins (1848—1915), irska astronomka.
 Maurice Loyal Huggins (1897—1981), ameriški biokemik.
 Miller James Huggins (1879—1929), ameriški igralec in trener baseballa.
 Roy Huggins (1914—2002), ameriški romanopisec, scenarist in televizijski producent.
 William Huggins (1824—1910), angleški učenjak in astronom.

Kraji 
 Huggins, Missouri, ZDA

Drugo 
 Henry Huggins, lik v mladinskih romanih Beverly Cleary.

Glej tudi 
 Higgins